Fontys Hogeschool Venlo is een onderwijsinstituut voor hoger beroepsonderwijs in de Nederlandse plaats Venlo. Tot 1 januari 1996 was het instituut bekend als Hogeschool Venlo.

Geschiedenis 
De hogeschool is origineel gevormd in 1987 door een fusie van de 1950 opgerichte HTS Venlo, de in 1980 opgerichte Vervoersacademie (destijds de enige instelling voor hoger beroepsonderwijs op het gebied van logistiek) de 1986 opgerichte HEAO, en de PABO.

Onderwijsaanbod 
Het opleidingsaanbod is vooral gericht op economisch (logistiek) en technisch hoger onderwijs:

Bachelors 
 International Business
 International Finance & Control
 Commerciële Economie
 Logistics Management
 Logistics Engineering
 Industrieel Product Ontwerpen
 Werktuigbouwkunde
 Mechatronica
 Informatica: Software Engineering en Business Informatics
 Docent Basisonderwijs
 Gezondheid

Masters 
 Master of Science in Business and Management (MBM)
 Master of Business Administration (MBA)
 Master of Science in Finance
 Master of Science in International Logistics / Procurement / Supply Chain Management

Asociate Degrees 
 Engineering

Waardering 
In 2015 werden twee opleidingen van Fontys in Venlo als beste verkozen in de Elsevier Keuzegids 2016, waarvan één als topopleiding.